Cinquième (en abrégé ) est l'adjectif numéral ordinal et fractionnaire correspondant au nombre cinq (5).

Employé seul, il peut désigner notamment :
 la classe de cinquième française ;
 la cinquième position en danse classique ;
 La Cinquième, ancien nom de la chaîne de télévision France 5 ;
 la Cinquième symphonie de Beethoven.

Toponymie 

 Le Cinquième, village de l'Est du Québec